Skakavac est un toponyme qui peut désigner :
Skakavac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Skakavac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac ;
Skakavac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane.